WPH - Wojskowy Przegląd Historyczny
 WPH - Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe zob. Wojskowa Centrala Handlowa